Kulesch steht für:

 Kulesch, ein ukrainisches Nationalgericht

Kulesch ist der Familienname folgender Personen:
 Natallja Krawez-Kulesch (* 1978), weißrussische Marathonläuferin
 Uladsislau Kulesch (* 1996), weißrussischer Handballspieler

Siehe auch:
 Gary Kulesha (* 1954), kanadischer Komponist, Pianist, Dirigent und Musikpädagoge